Кырк — топоним.

 Кырк — прежнее название упразднённого села Красный Крым Симферопольского района Крыма.
 Кырк — прежнее название села Хлебное Белогорского района Крыма.
 Кырк — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.
 Кырк — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.

См. также 
 Кырки — тюркоязычное дештикипчакское племя, в прошлом кочевое, ныне является этнографической группой современных узбеков.